Ту́льський прову́лок — назва провулків у населених пунктах країн колишнього СРСР, на честь міста Тула.

 Тульський провулок — провулок у Києві.
 Тульський провулок — провулок у Нікополі.
 Тульський провулок — провулок у Маріуполі.

Провулки